Up é o álbum de estreia do grupo de pop britânico Right Said Fred, lançado em 16 de Março de 1992. O álbum contém a música "I'm Too Sexy", que obteve grande êxito nas paradas de sucesso estadunidense e européia, sendo o número 1 durante três semanas em Fevereiro de 1992.

O disco conta com as participações de "Philthy Animal" Taylor (baterista do Motörhead) ao piano e do vocalista Graham Bonnet em parte da mixagem.

O álbum foi relançado em 2007 com várias faixas bônus.

Faixas

Integrantes 

 Richard Fairbrass – vocal
 Fred Fairbrass – violão, guitarra, vocal
 Rob Manzoli – guitarra, vocal

Álbuns de Right Said Fred
Álbuns de estreia de 1992